Kaj Hendriks (1987) – canottiere olandese
 Niki Hendriks (1992) – pallavolista italiano
 Pieter Hendriks (1970) – ex rugbista a 15 sudafricano
 Sam Hendriks (1995) – calciatore olandese
 Wim Hendriks, propr. Wilhelmus Hendriks (1930-1975) – calciatore olandese
 Wybrand Hendriks (1744-1831) – pittore olandese

Pagine correlate
Jan Hendriks